Sepe ist der Familienname folgender Personen:

 Crescenzio Sepe (* 1943), italienischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Neapel
 Luigi Sepe (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Mojmir Sepe (1930–2020), jugoslawischer Komponist